socha – narzędzie rolnicze
 socha (architektura) – rodzaj podparcia dachu
 Socha (województwo łódzkie) – wieś w województwie łódzkim
 Socha-Kolonia – wieś w województwie łódzkim
 Socha (Kolumbia) – miasto w Kolumbii
Osoby o nazwisku Socha:
 Abraham Socha – polski szlachcic
 Aleksandra Socha – polska szablistka
 Anna Socha – polska judoczka
 Barbara Socha – polska menedżer i urzędniczka państwowa
 Bogdan Socha – były wiceminister pracy i polityk
 Grzegorz Socha – inżynier (mechanika materiałów)
 Ireneusz Socha – muzyk, tłumacz, wydawca
 Jacek Socha – polski polityk, były minister skarbu
 Małgorzata Socha – polska aktorka
 Paweł Socha – polski biskup
 Piotr Socha – polski grafik, projektant, ilustrator
 Waldemar Socha – prezydent Żor
 Jan Socha - generał Wojska Polskiego

Zobacz też:
 Sochy – miejscowości w Polsce